Halse steht für:

 Halse, ein Segelmanöver
 Powerhalse, eine Halse beim Windsurfen mit hoher Fahrtgeschwindigkeit
 ein spezielles am Schothorn eines Rahsegels befestigtes Tau

Orte in England:
 Halse (Northamptonshire)
 Halse (Somerset)

Personen:
 Arne Halse (1887–1975), norwegischer Sportler
 Astrid Krog Halse (1914–2007), norwegische Lyrikerin
 Mathilde Halse (* 1999), dänische Curlerin

Siehe auch: